Тихонра́вов — русская фамилия.

Персоналии 
 Тихонравов, Александр Владимирович (род. 1946) — учёный и организатор науки, д.ф.м.н. (1986), проф. (1992), директор НИВЦ МГУ (с 1998 г.)
 Тихонравов, Евфимий Сергеевич (1881—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 
 Тихонравов, Николай Саввич (1832—1893) — русский филолог, археограф; один из виднейших историков русской литературы.

Другое 
 Тихонравов — кратер на Марсе.